Женская национальная сборная Гондураса по волейболу () — представляет Гондурас на международных волейбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Национальная федерация волейбола Гондураса ().

История 
Волейбол в Гондурасе появился 1930-х годах. Развитием нового для страны вида спорта руководила Национальная спортивная федерация, в составе которой был образован сектор волейбола, в 1974 году присоединившийся к ФИВБ. В 1987 основана независимая Федерация волейбола Гондураса.

На международной арене женская волейбольная сборной Гондураса дебютировала во время III Центральноамериканских игр, прошедших в январе 1986 года в Гватемале. В волейбольном турнире соревнований команда Гондураса заняла 4-е место. В последующие годы гондурасские волейболистки регулярно участвовали в Играх и в 1990 году стали серебряными призёрами, а в 1997 — победителями турнира.

В 1987 году сборная Гондураса дебютировала в розыгрыше Центральноамериканского Кубка и до 2016 являлась неизменным участником турнира. За это время волейболистки Гондураса один раз стали победителями и ещё четырежды призёрами соревнований, но эти успехи относятся только к периоду 1989—1997 годов. С 1999 команда Гондураса выше предпоследнего места в розыгрыше Кубка, в котором принимают участие сборные стран Центральной Америки, не поднималась.

В 1989 году волейболистки Гондураса единственный раз в своей истории участвовали в чемпионате NORCECA, но выступили неудачно, заняв последнее место.

С 2005 года сборная Гондураса четырежды принимала участие в отборочных турнирах чемпионатов мира и один раз — в олимпийской квалификации, но каждый раз была весьма далека от попадания на крупнейшие международные волейбольные соревнования.

Результаты выступлений и составы

Олимпийские игры 
Сборная Гондураса принимала участие в одном отборочном олимпийском турнире.

 2012 — не квалифицировалась

 2012 (квалификация): Элси Флорес, Мария-Элена Бараона, Даниэла Диас, Катарине Лейва, Карла Диксон, Тесса Флорес, Эстела Дурон, Сара Эрнандес, Лилибет Ромеро, Дариана Флорес, Марияхосе Диас, Дания Сармьенто. Тренер — Мэттью Уинклер.

Чемпионаты мира 
В чемпионатах мира 1952—2002 (основной турнир и квалификация) сборная Гондураса участия не принимала.

 2006 — не квалифицировалась
 2010 — не квалифицировалась
 2014 — не квалифицировалась
 2018 — не квалифицировалась

 2006 (квалификация): Ана Фиальос, Габриэла Моралес, Катерине Лейва, Бесси Инестроса, Аида Дельгадо, Мирна Паленсия, Тесса Флорес Эспиноса, Алекса Очоа, Карол Хирон, Сара Эрнандес, Элена Сапата, Габриэла Рамирес. Тренер — Уолтер Монтес.
 2010 (квалификация): Индира Инестроса, Дульсе Мехия, Габриэла Рамирес, Карла Понсе, Дженнифер Торрес, Мария Родригес, Мария-Элена Бараона Нуньес, Кармен Агилар, Сара Эрнандес, Марсия Ордоньес, Мария-Хосе Диас Соса. Тренер — Рауль Фигероа.
 2014 (квалификация): Лилибет Ромеро, Мария-Элена Бараона Нуньес, Дульсе Мехия, Катерине Лейва Арриола, Серхи Кампос, Лесби Миденсе, Тесса Флорес Эспиноса, Эстела Дурон, Моника Риверо, Андреа Ривера, Адриана Флорес, Мария-Хосе Диас Соса, Дания Сармьенто. Тренер — Маркос Техада Агилар.
 2018 (квалификация): Рут Агилар Кампос, Мария-Элена Бараона Нуньес, Эстефани Годой Эсканилья, Катерине Лейва Арриола, Мария Каркамо Гильен, Лесби Миденсе, Тесса Флорес Эспиноса, Сесиль Джонсон Хайдес, Лурдес Моралес Варела, Адриана Флорес, Мария-Хосе Диас Соса, Дульсе Мехия. Тренер — Маркос Техада Агилар.

Чемпионаты NORCECA 
Сборная Гондураса участвовала только в одном чемпионате NORCECA.

 1989 — 11-е место

Центральноамериканские и Карибские игры 
Сборная Гондураса принимала участие только в одном волейбольном турнире Центральноамериканских и Карибских игр.

 1998 — 6-е место

Центральноамериканские игры

Центральноамериканский Кубок

Состав 
Сборная Гондураса в розыгрыше Центральноамериканского Кубка 2021.

 Главный тренер — Марвин Ульоа Баэс.
 Тренер — Майнор Касасола Роблес.

Примечания

Ссылки 
 Федерация волейбола Гондураса на Facebook
 Сайт NORCECA
 Сайт AFECAVOL
 Архив волейбольных результатов
 Honduras national team. women.volleybox

Гондурас
Волейбол в Гондурасе
Волейбол